В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Федеріка Гаумюллер здобула титул, у фіналі перемігши Патрісію Тарабіні 7-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Флоренсія Лабат (1-ше коло)
 Патрісія Тарабіні (фінал)
 Андреа Віейра (1-ше коло)
 Мерседес Пас (1-ше коло)

 Вероніка Мартінек (1-ше коло)
 Рената Баранскі (півфінал)
 Петра Торен (2-ге коло)
 Жизеле Міро (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open